Надво́рный:
 Надво́рный — находящийся на дворе.

Укороченное название 
 Надво́рный — укороченное название надворного советника гражданского чина VII класса, в «Табели о рангах» в России.
 Надво́рный — укороченное название различных судебных учреждений в Российской империи, образованных под влиянием судебной системы Швеции.
 Надво́рный — укороченное название Надворного совета (нем. Hofrat) или Имперского надворного совета (нем. Reichshofrat), одного из центральных судебно-административных органов системы управления Священной Римской империи в XVI — XVIII веках, выполняющий функцию верховного суда и консультативного совета при императоре. 
 Надво́рный — укороченное название крепостного и посполитого крестьянина в Польше (на территории нынешней Украины) в XVI — XVIII веках.

См. также 
 Надворное — укороченное название надворного строенье, всего, находящегося на дворе, кроме жилого дома, ухожи.
 Надворная
 Задворный
 Маршалок надворный литовский